Il doppio maschile  del Dubai Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Joshua Eagle e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 3–6, 6–3, [13–11] contro Mark Knowles e Daniel Nestor.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002